Eos
 Eos Airlines — ныне несуществующая американская авиакомпания.
 Ethernet over SDH (EoS) — сетевой протокол.
 E.O.S.: Earth Orbit Stations — компьютерная игра компании Electronic Arts.
 Эос () — одна из планет в вымышленной вселенной Звёздных войн.
 EOS (Earth Observing System) — одна из космических программ НАСА.
 EOS () — срок окончания поддержки (например, компьютерной программы).
 Красные лори () — род птиц из семейства попугаевых.
 EOS — фирма, производящая различные косметические продукты.
 EOS — аббревиатура от End of Stream ().
 EOS.IO — платформа для смарт-контрактов.

Операционные системы
 EOS — операционная система для линейки суперкомпьютеров ETA10 фирмы ETA Systems.
 E/OS — виртуально эмулируемая операционная система.
 Extensible Operating System — сетевая операционная система фирмы Arista Networks.
 Enhanced Operating System — дистрибутив Linux, разработанный в Бразилии.

Техника
 Canon EOS — серия однообъективных зеркальных фотоаппаратов компании Canon.
 E.O.S.: Emotions of sound — автомобильная аудиотехника японского производства.
 Eos (яхта) — парусная яхта, построенная верфью Royal Huisman.
 Volkswagen Eos — компактный купе-кабриолет Volkswagen.

См. также 
 Эос (значения)